Gu, dígraf que en català s'usa per representar el so del fonema oclusiu velar sonor /g/, davant e i i
 .gu, domini de primer nivell territorial Estat Actiu Registre Guam Network Information
 GU o Guipúzcoa Unida, partit polític basc fundat el 1977 que tenia Guipúscoa com a àmbit d'actuació